Die 14. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 4. bis 7. Juni 2014 im französischen Valenciennes statt. Ausrichter war die European Squash Federation.

Die Titelverteidiger Grégory Gaultier bei den Herren und Camille Serme bei den Damen setzten sich auch in diesem Jahr wieder durch. Gaultier besiegte im rein französischen Finale Mathieu Castagnet mit 11:5, 11:5, 4:11 und 11:4 und wurde somit zum insgesamt achten Mal Europameister. Camille Serme traf im Endspiel auf Line Hansen, die wie Castagnet erstmals das Endspiel bei einer Europameisterschaft erreichte. Serme gewann die Partie mit 11:6, 11:5 und 11:4. Es war ihr dritter Titelgewinn bei einer Europameisterschaft, wodurch sie hinsichtlich der Anzahl der Titel mit der bisherigen Rekordsiegerin Jenny Duncalf gleichzog.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 29, das der Damenkonkurrenz aus 23 Spielern. Eine Qualifikation wurde im Gegensatz zum Vorjahr nicht gespielt, Wildcards wurden keine vergeben. Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2014
Squashturnier 2014
Sportveranstaltung in Hauts-de-France
Sport (Valenciennes)
Squashturnier in Frankreich